Okręty US Navy o nazwie USS  "Edwards":

 Pierwszy "Edwards" (DD-265) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1922 i 1939-1940. Przekazany Royal Navy w 1940 i służył dalej jako HMS "Buxton"
 Drugi "Edwards" (DD-619) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1942-1946.
 Trzeci "Heywood L. Edwards" (DD-663) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1944-1946. Przekazany Japonii w 1959 służył jako JDS "Ariake" (DD-183)
 Czwarty "Ray K. Edwards" (DE-237) był niszczycielem eskortowym typu Rudderow, którego przeznaczenie zmieniono w czasie budowy na szybki transportowiec USS "Ray K. Edwards" (APD-96)
 Piąty "Ray K. Edwards" (APD-96) był szybkim transportowcem typu Crosley, który był w służbie w latach 1945-1946.
 Szósty "Richard S. Edwards" (DD-950) był niszczycielem typu Forrest Sherman, który był w służbie w latach 1959-1982.
Edwards